Szelinski ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Szelinski (1911–2003), deutscher Journalist sowie Dialogautor und Dialogregisseur in der Film-Synchronisation
 Katharina Szelinski-Singer, geb. Singer (1918–2010), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Selinski